Knill est un patronyme ou toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1964), joueur gallois de football
 (né en 1940), coureur demi-fond suisse

Monika Knill-Kradolfer (née en 1972), femme politique suisse
 (1932-2020), scientifique suisse
 (1787-1857), missionnaire anglais
 (1824-1898), homme d'affaires et maire de Londres

Toponyme

Knill, village du Herefordshire

Voir aussi
Otto Knille (1832-1898), peintre prussien

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme